Catenophoropsis är ett släkte av svampar. Catenophoropsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Catenophoropsis